Джон Долл — американський актор.
 Діана Долл — словацька порноакторка і модель.
 Дора Долл — французька акторка.
 Річард Долл — британський фізіолог та епідеміолог.
 Сінтія Долл — американська гітаристка, співачка та фотограф.